Муравейник () — село в Геническом районе Херсонской области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 92 человека. Почтовый индекс — 75552. Телефонный код — 55-34. Код КОАТУУ — 6522184008.

История 
В 1946 году указом ПВС УССР населённый пункт участок 7-й колхоза им. Сталина переименован в хутор Муравейник.

Местный совет 
75530, Херсонская обл., Генический р-н, с. Ровное, ул. Ленина, 28

Ссылки

Примечания 

Населённые пункты Генического района